Сезон 2004/2005 стал для Интера 89-м в Чемпионате Италии. Летом клуб на место нового тренера назначил Роберто Манчини. С его приходом началась эпоха доминирования "Интера" в Италии. Клуб занял 3-е место, выиграл Кубок Италии и дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступил будущему финалисту Милану.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:3.500.000

Зима 

Убытки:2.450.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:16.750.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки: 5.950.000

Общая прибыль:16.750.000

Разница:10.800.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала 

Матч был остановлен на 72 минуте из-за того, что во вратаря "Милана" Дида с трибуны прилетел фейерверк. "Милану" была присуждена техническая победа.

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки